Down in tha Dirty — очередной сингл из альбома Strength in Numbers. Помимо Ludacrisа рэп читают Bun B & Rick Ross.

Чарты

Примечания 

Синглы 2007 года
Синглы Лудакриса
Синглы Def Jam Recordings